Hubertusz – keresztnév
Szent Hubertusz – a vadászok védőszentje